Амран (по другим данным — Амра́м) — слепой еврейский путешественник, известный из переписки Хасдая с царём Иосифом. Путешествовал в X веке из Хазарии далеко на Запад, до Испании и обратно через столицу Хазарии Хамлидж (одно из названий Итиля).

Из письма еврейского сановника Хасдая ибн Шафрута к хазарскому царю Иосифу:

Источники 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Хазарский каганат
Слепые путешественники
Путешественники X века